La Femme blonde, tableau réalisé par Albert Marquet en 1919 conservé par le Musée national d'Art moderne
 La Femme blonde, tableau réalisé par Amédéo Modigliani en 1918 conservé par le musée des Beaux-Arts de Nancy